Boćwinka (Gołdap)
 Boćwinka (Kruklanki)